

Musica 
Flesh and Bone – album di Lucy Kaplansky del 1996
Flesh and Bone – album di Richard Marx del 1997

Cinema 
Flesh and Bone – film del 1993

Televisione 
Flesh and Bone – miniserie televisiva del 2015
Minaccia nucleare (Flesh and Bone) – episodio della prima stagione di Battlestar Galactica